Anton Hering – giurista tedesco
 Carl Hering – ingegnere statunitense
 Christina Hering – mezzofondista tedesca
 Gottlieb Hering – militare e criminale di guerra tedesco
 Jette Hering – attrice tedesca
 Pierre Héring – generale francese
 Sabrina Hering – canoista tedesca